Kosaki ist ein polnischer Ortsname:
 Kosaki (Biała Piska), untergegangenes Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Kossaken, 1938 bis 1945 Wächtershausen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Kosaki (Piątnica), Dorf im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Kosaki-Großwuchssyndrom